Erosão
Ou ainda:
Erosão (estomatologia)
Erosão dentária

Desambiguação